Васи́лий Перву́хин: Первухин, Василий Алексеевич (род. 1956) — советский и российский хоккеист.
 Первухин, Василий Арсеньевич (1831—1884) — купец 2-й гильдии, городской голова Челябинска (1872—1874).